Schulerloch ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schulerloch, Tropfsteinhöhle im Altmühltal bei Essing, Bayern
 Kleines Schulerloch, Höhle mit steinzeitlichen Funden, bei Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Schulerloch (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schulerloch (Essing), Ortsteil des Marktes Essing, Landkreis Kelheim, Bayern
 Naturschutzgebiet Schulerloch, Naturschutzgebiet bei Essing, Landkreis Kelheim, Bayern